Cinema
 Love Actually (2003), com Hugh Grant e Keira Knightley, exibido em Portugal como O Amor Acontece
 Love Happens (2009), com Aaron Eckhart e Jennifer Aniston, traduzido no Brasil como O Amor Acontece